Nestos, comune della Grecia nella periferia della Macedonia orientale e Tracia
Mesta, o Nestos o Nestus, fiume della Bulgaria e della Grecia che sfocia nel Mare Egeo